Il doppio dell'ATP Praga 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Libor Pimek e Byron Talbot erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek.

Kafel'nikov e Vacek hanno battuto in finale 6–3, 6–7, 6–3 Luis Lobo e Javier Sánchez.

Teste di serie
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (campioni)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (finale)
 David Rikl /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Martin Damm /  Cyril Suk (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

ATP Praga 1996
ATP Tour 1996